Het recht omtrent het verlenen van een octrooi (vanaf ~1800)
 Recht van Patent, het Patentrecht als belasting (Patentbelasting) voor het mogen uitoefenen van een bedrijf of beroep